Baszta Prochowa w Braniewie
 Wieża Prochowa na zamku na Hradczanach (Czechy))
 Wieża Prochowa w Gryficach